Vier-Flüsse-Stadt oder Vierflüssestadt nennen sich folgende Städte:
 Gemünden am Main, Stadt an Main, Sinn, Saale und Wern
 Hagen, Stadt an Ruhr, Lenne, Volme und Ennepe
 Regensburg, Stadt an Donau, Regen, Naab und Schwarze Laber

 Karlovac, Stadt an Korana, Kupa, Mrežnica und Dobra

Siehe auch:
 Drei-Flüsse-Stadt